Wellsville kan syfta på:

 Wellsville, Kansas
 Wellsville, Missouri
 Wellsville, Ohio
 Wellsville, Utah